Рулёв — русская фамилия. Известные носители:

 Рулёв, Александр Фёдорович (1922—1945) — Герой Советского Союза (1944).
 Рулёв, Андрей Иванович (1923—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Рулёв, Борис Павлович (1913 — ?) — советский футболист.
 Рулёв, Василий Александрович (около 1810 — после 1884) — академик архитектуры Императорской Академии художеств, архитектор Севастополя.
 
 Рулёв, Сергей (род. 1975) — латвийский футболист.

Примечания